Чинкила има више значења:

 Чинкила (Кузама), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Чинкила (Теко), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику